Kristýna Šarlota Württembersko-Winnentalská (20. srpna 1694, Kirchheim unter Teck – 25. prosince 1729, Ludwigsburg) byla würtemberskou vévodkyní z winnentalské linie. Sňatkem se stala braniborsko-ansbašskou markraběnkou.

Život 
Kristýna Šarlota se narodila v Kirchheimu unter Tecku jako nejmladší dcera vévody Fridricha Karla Württembersko-Winnentalského a jeho manželky Eleonory Juliany, dcery braniborsko-ansbašského markraběte Albrechta II.

28. srpna 1709 se patnáctiletá Kristýna provdala za svého o osm let staršího bratrance Viléma Fridricha, markraběte braniborsko-ansbašského. Od jeho smrti v roce 1723 do roku 1729, kdy jejich syn Karel Vilém Fridrich dosáhl plnoletosti, byla regentkou markrabství. Jako "vzdělávací zařízení" jejích synů byl využíván zámek Bruckberg. S manželem měla Kristýna Šarlota dohromady tři děti:

 Karel Vilém Fridrich Braniborsko-Ansbašský (1712–1757)
 Eleonora Braniborsko-Ansbašská (1713–1714)
 Fridrich Karel Braniborsko-Ansbašský (1715–1716)

Markraběnka zemřela 25. prosince 1729 v Ludwigsburgu ve věku 35 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 20. srpna
Narození v roce 1694
Úmrtí 25. prosince
Úmrtí v roce 1729
Württemberkové
Hohenzollernové